Guadalajara 2020 é um projeto de melhoramento e melhor planejamento da Região Metropolitana de Guadalajara. Focaliza-se principalmente ao melhoramento urbano, assim como sua situação social como imagem urbana.

Aonde o projeto se contemplava desde meados dos anos 90, a associação se iniciou formalmente no ano de 2000, o promove o Conselho de Guadalajara e o Conselho Metropolitano. Participam as entidades públicas do Município de Guadalajara, Governo do Estado de Jalisco, Conselho Metropolitano de Guadalajara, Conselho Estatal de Desenvolvimento Urbano, Conselho de Colaboração Municipal de Guadalajara, Patronato do Centro Histórico, Procuradoria de Desenvolvimento Urbano; além disso, as entidades privadas do: Conselho de Câmaras Industriais de Jalisco, Câmara de Comércio de Guadalajara, Centro Patronal de Jalisco, Conselho Agropecuário de Jalisco, Jalisco Nossa Empresa AC, Federação de Associações de Colonos de Jalisco; e do âmbito social: Universidade de Guadalajara, ITESO, Universidade Pan-americana, UNIVA e a Universidade Autônoma de Guadalajara.

Ligações externas

Guadalajara 2020
¿Cómo la ves?

Arquitetura do México
Urbanismo
Guadalajara (México)